Chee bezeichnet:

 einen Fluss in Frankreich, siehe Chée

Chee ist der Name oder Familienname folgender Personen:
 Alexander Chee (* 1967), US-amerikanischer Schriftsteller
 Benjamin Chee Chee (1944–1977), kanadischer Künstler indianischer Abstammung
 Chee Choon Keng (* um 1915), malaysischer Badmintonspieler
 Chee Hong Tat (* 1973), singapurischer Politiker
 Chee Soon Juan (* 1962), singapurischer Oppositionspolitiker
 Daniel Chee Tsui (* 1939), chinesischer Physiker